Diesing kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Moritz Diesing
 Karl Carl Moritz Diesing

Robotskapade auktorsförkortningar